

Automobili 
 Kia Rio – automobile della Kia Motors
 Panther Rio – automobile della Panther, prodotta dal 1975 al 1977

Cinema 
 Inferno dei tropici (Rio) – film statunitense del 1939
 Rio – film diretto da Carlos Saldanha del 2011

Codici 
 RIO – codice aeroportuale IATA comune ai tre aeroporti civili di Rio de Janeiro (Brasile):
 Aeroporto di Rio de Janeiro-Galeão-Antônio Carlos Jobim
 Aeroporto di Rio de Janeiro-Santos Dumont
 Aeroporto di Rio de Janeiro-Jacarepaguá-Roberto Marinho

Geografia
 Brasile
 Rio de Janeiro – città dell'omonimo stato federato

 Grecia
 Rio – località della Grecia Occidentale

 Italia
 Rio – frazione del comune di Ponte San Nicolò, in provincia di Padova
 Rio – comune della provincia di Livorno
 Rio – frazione del comune di Amatrice, in provincia di Rieti
 Rio – frazione di Paularo in provincia di Udine
 Rio – torrente dell'Umbria

 Stati Uniti d'America
 Rio – località della Florida
 Rio – località dell'Illinois
 Rio – località dello stato di New York
 Rio – località del Virginia Occidentale
 Rio – località del Wisconsin

Musica
 Rio – album discografico di Paul Winter del 1964
 Rio – album di Lee Ritenour del 1979
 Rio – album dei Duran Duran del 1982
 Rio – singolo dei Duran Duran del 1982 estratto dall'album omonimo
 Rio – album di Rio Reiser del 1990
 Rio – album del Soul Bossa Trio del 1998
 Rio – album di Raul de Souza del 1998
 Rio – album di Uri Caine del 2002
 Rio – album di La Portuaria del 2005
 Rio – album di Keith Jarrett del 2011
 Rock In Opposition (RIO) – movimento rock progressivo degli anni 1970
 Rio – gruppo rock italiano
 R.I.O. – gruppo musicale tedesco

Persone
 Rio – AV idol giapponese
 Alicia Rio – attrice pornografica messicana

Altro 
 Rio – corso d'acqua
 Rio – canale navigabile interno al centro storico della città di Venezia
 Rivista Italiana di Ornitologia – periodico italiano di ornitologia
 RIO – azienda produttrice di automodelli
 Rio Yachts – azienda italiana produttrice di motoscafi
 Radar Intercept Officer – in aeronautica, designazione usata in alcune aviazioni anglofone per definire l'ufficiale addetto alle intercettazioni radar

Altri progetti